Kamil Baránek (ur. 2 maja 1983 w Valticach) – czeski siatkarz, grający na pozycji przyjmującego, reprezentant Czech.

Przebieg kariery

Sukcesy klubowe 
Mistrzostwo Francji:
  2013, 2014
  2007, 2008  
Puchar Challenge:
  2008
Puchar Master:
  2011
Puchar ACLAV:
  2011
Klubowe Mistrzostwa Ameryki Południowej:
  2011
Mistrzostwo Argentyny:
  2011
Superpuchar Francji:
  2012
Puchar Francji:
  2013, 2014
Mistrzostwo Serbii:
  2022

Sukcesy reprezentacyjne 
Liga Europejska:
  2004
  2013

Przypisy 

Urodzeni w 1983
Czescy siatkarze
Siatkarze Trentino Volley
Siatkarze Stade Poitevin
Siatkarze Tours VB
Siatkarze Galatasaray SK
Siatkarze Power Volley Milano
Siatkarze Paris Volley
Siatkarze Rennes Volley 35
Siatkarze Vojvodiny Nowy Sad
Siatkarze Montpellier UC